Jeffrey Williams, Jeff Williams (ur. 1958) – amerykański astronauta
 Jeff Williams (ur. 1958) – brytyjski kolarz
 Jeff Williams (ur. ok. 1963) –  dyrektor operacyjny Apple
 Jeff Williams (ur. 1965) – amerykański lekkoatleta
 Jeff Williams (ur. 1972) – australijski baseballista

Zobacz też